Il singolare dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il detentore del titolo era Robin Söderling, che si è riconfermato battendo in finale Jo-Wilfried Tsonga per 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Robin Söderling (campione)
 Andy Murray (primo turno)
 David Ferrer (primo turno)
 Tomáš Berdych (quarti di finale, ritirato per influenza)

  Jürgen Melzer (secondo turno)
  Michail Južnyj (quarti di finale)
  Ivan Ljubičić (semifinale)
  Jo-Wilfried Tsonga (finale)

Qualificati 

  Dmitrij Tursunov (secondo turno)
  Benoît Paire (secondo turno)

  Miša Zverev (primo turno)
  Grigor Dimitrov (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2011
ATP World Tour 2011